Eric Poulat é um árbitro de futebol francês, pertencente ao quadro da Fifa.

Foi convocado para atuar nos jogos da Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. Entre os jogos que apitou, destaca-se a partida entre Brasil e Japão.

Árbitros de futebol da França